Puss in Boots (Gato de Botas no Brasil) é um filme, do gênero comédia, dirigido por Eugene Marner.

Sinopse 
Neste filme, Gato se transforma de gato em homem e quando calça as botas, volta a se transformar.

Elenco

Canções
 "Prologo"
Musica de Michael Abbott 
Letras de Anne Pearson Crosswell
Cantado por Peasant Cast

 "A Happy Cat"
Musica de Michael Abbott
Letras de Anne Pearson Crosswell
Cantado por Christopher Walken and Nick Curtis

 "I'll Watch Over You - Cat's Lullaby"
Musica de Michael Abbott
Letras de Anne Pearson Crosswell
Cantado por Christopher Walken

 "Gift for the King"
Musica de Michael Abbott
Letras de Anne Pearson Crosswell
Cantado por The King's Court

 "Love at First Sight"
Musica de Michael Abbott
Letras de Anne Pearson Crosswell
Cantado por Carmela Marner and Nick Curtis

 "Genteel"
Musica de Michael Abbott
Letras de Anne Pearson Crosswell
Cantado por Christopher Walken, Nick Curtis, Carmela Marner and Elki Jacobs

 "Love at First Sight (Reprise)"
Musica de Michael Abbott
Letras de Anne Pearson Crosswell
Cantado por Carmela Marner and Nick Curtis

 "Stick Your Neck out Now and Then"
Musica de Michael Abbott
Letras de Anne Pearson Crosswell
Cantado por Christopher Walken, Carmela Marner and Nick Curtis

 "A Happy Cat (Reprise)"
Musica de Michael Abbott
Letras de Anne Pearson Crosswell
Cantado por Christopher Walken, Carmela Marner, Elki Jacobs, Nick Curtis and Cast

Referências

Puss in Boots na MGM

Filmes dos Estados Unidos de 1988
Filmes em língua inglesa
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes com gatos